Dogs Eating Dogs EP — мини-альбом американской поп-панк группы Blink-182 выпущенный 18 декабря 2012 года. Альбом самостоятельно спродюсирован группой и Крисом Холмсом. Это также первый релиз выпущенный после расторжения контракта с Interscope/DGC в октябре 2012 года и последний записанный материал группы с Томом ДеЛонгом до его ухода в январе 2015 года.

Список композиций

Состав 
Blink-182
 Марк Хоппус — бас-гитара, вокал, гитара, продюсер
 Том Делонг — гитара, вокал, синтезатор, продюсер
 Трэвис Баркер — ударная установка, перкуссия, клавишные, синтезатор, продюсер

Продюсирование
 Крис Холмс — сопродюсер
 Аарон Рубин — инженер
 Франко Вескови — художник обложки
Приглашённые музыканты
 Yelawolf — вокал (Pretty Little Girl)

Позиции в чартах

Критика 
Альбом получил в основном положительные отзывы критиков. Скотт Хейзел из Alternative Press высоко оценил работу ещё до её релиза, назвав её «такой же сильной или даже сильнее любой песни из Neighborhoods». По мнению Кигана Илвонена из AbsolutePunk, альбом получился «освежающим», а также стал волнующим рубежом в карьере Blink-182: «Если группа продолжит в этом духе, то они обязательно удовлетворят не только своих поклонников, но и самих себя по мере взросления». По утверждению Криса Пейна из Billboard, альбом Dogs Eating Dogs является недооценённым.

Примечания 

Альбомы Blink-182
Альбомы Geffen Records
Альбомы поп-панка